Francoeur oder Francœur ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Francœur (1692–1745), französischer Violinist und Komponist, Bruder von François Francœur
 François Francœur (1698–1787), französischer Violinist und Komponist
 Jacques Francœur (1925–2005), französisch-kanadischer Geschäftsmann und Journalist
 Louis-Joseph Francoeur (1738–1804), französischer Violinist, Komponist und Opernintendant, Sohn von Louis Francœur
 Louis-Benjamin Francoeur (1773–1849), französischer Mathematiker, Sohn von Louis-Joseph Francoeur

Rue Francoeur in Paris, benannt nach Louis-Benjamin Francoeur

Siehe auch:
 Francœur